Michał Marek, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–1922)
 Michał Marek (1990-), polski hokeista
 Michał Marek (1993-), polski futsalista
 Michał Marek (1996-), polski koszykarz